Wagen steht für:

 Wagen, von Rädern getragenes Fahrzeug
 Automobil, Kraftwagen, als Kurzform
 Triebwagen, motorisiertes Schienenfahrzeug, als Kurzform
 Wagen (Einheit), altes Volumenmaß
 beweglicher Papierträger einer Schreibmaschine

Ort:
 Wagen SG, Ortschaft in der Gemeinde Rapperswil-Jona, Kanton St. Gallen, Schweiz

Der Wagen steht für:
 Der Wagen, Lübecker Beiträge zur Kultur und Gesellschaft, Sammelpublikation (ab 1927)
 Der Wagen (Tarot), Trumpfkarte

Siehe auch:
 Waagen (Begriffsklärung)